Fiat Cinquecento – samochód
 cinquecento (historia sztuki)